Nage bezeichnet:

 eine Ethnie auf der indonesischen Insel Flores, siehe Nage (Ethnie)
 vom französischen schwimmend in der feinen Küche schaumige Butter. à la nage werden Fische und Meeresfrüchte (u. a.) zubereitet, d. h., sie werden in dem würzigen Sud, in dem sie gegart wurden, serviert.
 vom japanisch nageru = „werfen“:
 im Judo eine Bezeichnung für eine Klasse von Wurftechniken
 im Aikidō die Bezeichnung für Wurftechniken, sowie für die Person, die eine Wurftechnik ausführt (Synonym zu Tori und (selten) Nageshite)